Мікульський () — польське прізвище.

 Станіслав Мікульський
 Щепан Мікульський

Див. також 
Віталій Микульський 

Польські прізвища